Грант О́дишоу (; ) — канадский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

Играет на позициях первого и третьего.

Достижения 
 : серебро (), бронза ().
 : золото (1994), серебро ().
 : бронза (2017).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Начал заниматься кёрлингом в 1981, в возрасте 17 лет.

В 2007 совместно с ещё двумя знаменитыми кёрлингистами, Рассом Ховардом и Мэри-Энн Арсено, создал «Академию кёрлинга» — ежегодные курсы в Монктоне (Нью-Брансуик), где в конце лета и начале осени известные мастера кёрлинга (как трое вышеуказанных, так и другие, приглашенные как инструкторы) дают уроки молодым кёрлингистам.

Его брат, Терри Одишоу () — тоже кёрлингист, скип команды, в которой в настоящее время Грант играет на позиции первого.

Примечания

Ссылки 
 Публикации с тэгом «Grant Odishaw» на сайте Curling Canada 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу
Тренеры по кёрлингу Канады